In 1938 werd het achtsteprofseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. Independiente werd kampioen.

Eindstand

Topschutters

Externe link 
 Argentinië 1938 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1937/38